Kapittel, orgaan van een religieuze orde of congregatie
 Kapittel (lezing), korte lezing aan het einde van de priem
 Kapittel (bier), Belgisch bier